(432) Пифия () — небольшой астероид главного пояса светлого спектрального класса S. Он был открыт 18 декабря 1897 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь Пифии, в древнегреческой мифологии знаменитой жрицы Аполлона в Дельфах.

В 1981 году, по результатам наблюдений, проведённых в Обсерватории Ла-Силья, шведские астрономы проанализировали изменения кривой блеска нескольких астероидов, в том числе и Пифии. На основании полученных результатов учёные определили период вращения и спектральные характеристики астероида.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии